Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A7 ou A-7 :
  Autoroute allemande A7 (en allemand : Bundesautobahn 7), reliant la frontière danoise à la frontière autrichienne ;
  Autoroute autrichienne A7 (en allemand : Autobahn A7 ou Mühlkreis Autobahn), reliant Linz à Unterweitersdorf ;
  Autoroute belge A7 (en flamand : Autosnelweg A7), reliant Ittre (Ring de Bruxelles) à la frontière française ;
  Autoroute bulgare A7 (en bulgare : Avtomagistrala A7 ou Avtomagistrala "Kalotina"), reliant Sofia à Kalotina ;
  Autoroute chypriote A7 (en grec : Aftokinitodromos A7, en turc : Otoyol A7) reliant Paphos à Pólis Chrysochoús ;
  Autoroute croate A7 (en croate : Autocesta 7), reliant Rupa à Žuta Lokva ;
  Autoroute espagnole A-7 (en espagnol : Autovía A-7 ou Autovía del Mediterrano), reliant Barcelone à Algésiras ;
  Autoroute française A7 (Autoroute du soleil) reliant Lyon à Marseille ;
  Autoroute grecque A7 reliant Corinthe à Kalamata ;
  Autoroute indienne 7 (en anglais : National highway 7 ; en marathi : राष्ट्रीय महामार्ग ७) reliant Chennai à Jharpokharia ;
  Autoroute italienne A7 (en italien : Autostrada A7, Autostrada dei Giovi ou Serravalle), reliant Milan à Gênes ;
  Autoroute kazakh A7, reliant Oucharal à Dostyk ;
  Autoroute luxembourgeoise A7 (Route du Nord, en luxembourgeois : Autobunn A7) reliant Luxembourg à Ettelbruck ;
  Autoroute marocaine A7 (Autoroute Fnideq - Tétouan) reliant Fnideq à Tétouan ;
   (en anglais : A7 Highway) reliant Ilorin à la frontière béninoise ;
  Autoroute néerlandaise A7 (en néerlandais : Rijksweg 7), reliant Zaandam à Bad Nieuweschans ;
  Autoroute portugaise A7 (en portugais : Auto-estrada A7) reliant Vila do Conde (autoroute A28) à Vila Pouca de Aguiar (autoroute A24) ;
  Autoroute roumaine A7 (en roumain : Autostrada A7) est une autoroute en projet reliant Ploiești à la frontière ukrainienne ;
  Autoroute suisse A7 (en allemand : Autobahn A7, en italien Autostrada A7) reliant Winterthour à Kreuzlingen.

Voir aussi